Code Red може да се отнася за:

 Code Red – тип на компютърен вирус
 Code Red – американски сериен филм
 Code Red – руско-германска музикална група
 Code Red – британска музикална група
 Code Red – албум на Sodom